Billie Keane est un personnage de la série Oz, interprété par Artel Jarod Walker et Derrick Simmons.

Il apparaît uniquement dans la saison 1 de Oz après avoir quitté Em City pour un autre bloc d'Oz.

Biographie

Personnalité 
C'est un gangster afro-américain présent durant la première saison. Il est homosexuel et est le frère de Jefferson Keane, ce dernier le protégeant tacitement en étant le chef des Homeboys. 

Il se fera tabasser par Dino Ortolani en lui faisant des avances durant le premier épisode de la série.

Saison 1 
La première apparence de Billie est lorsqu'il tente de draguer sous la douche le membre du clan des italiens Dino Ortolani. Dino, raciste et homophobe, le bat et va jusqu'à le laisser pour mort. Cette attaque aura pour conséquence de mettre hors de lui Jefferson et le personnel administratif dont Tim McManus. 
Ryan O'Reilly proposera alors à Jefferson de se débarrasser d'Ortolani.

McManus, enverra Dino travailler chez les sidéens et lors du retour de Billie, son frère Jefferson venait de se convertir à l'islam sous l'influence de Kareem Said. Dû au rejet de l'homosexualité de la part de ses convictions religieuses, Jefferson tentera de rendre raison à Billie et de lui rendre une sexualité normale.

Billie le quittera en larmes et Kareem Said sommera Jefferson d'approcher Billie différemment. Billie et Jefferson feront donc la paix, jusqu'aux problèmes de ce dernier lancé dans une guerre de gang, puis son exécution. Après la mort de son frère, Billie sera transféré dans une autre unité.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Homosexuel de fiction
Personnage LGBT de série télévisée